Nagy Ákos súlyemelő, erőemelő
 Nagy Ákos adásrendező, televíziós szerkesztő
 Nagy Ákos (1982) zeneszerző
 Nagy Ákos (1999) jégkorongozó (FEHA19)